redlica – część siewnika
 Redlica – miejscowość w woj. zachodniopomorskim
 Redlica – stacja kolejowa w Redlicy